El nombre Antonio Machado puede referirse a las personas siguientes:

Antonio Machado, poeta español, hijo del siguiente y nieto del tercero (1875 - 1939).
Antonio Machado Álvarez, escritor y folclorista español, padre del anterior e hijo del siguiente (1848 - 1893).
Antonio Machado Núñez, antropólogo español, padre del anterior y abuelo del primero (1815 - 1896).